Na’in steht für:
Nain (Iran), eine Stadt im Iran
Nain (Teppich), einen in der Stadt Nain produzierten Teppich